Kratica LH lahko pomeni:
 v medicini luteinizirajoči hormon
 v vojaštvu lahki helikopter – glej LH (vojaštvo)